Meridian Pay je proizvod licenciranog priređivača igara na sreću od strane Uprave za igre na sreću, Meridianbet kladionice, i predstavlja brz, lak i jednostavan način uplate depozita tj. željenog iznosa novca na online nalog kreiran na sajtu meridianbet.rs, u nizu uplatnih mesta. Novac koji se uplati na ovaj način igrač može koristiti za online sportsko klađenje, igre brojeva, trke konja i pasa, slot igre i ostale online igre iz ponude Meridian kladionice.

Istorija 
Ideja o novom načinu uplate - Meridian Pay, nastala je u kompaniji Meridianbet d.o.o. u Crnoj Gori u decembru 2019. godine na čijoj je teritoriji prvi put izvršena i implementacija aplikacije kroz koje će se vršiti deponovanje novca na uplatnim mestima, keirane od strane internog razvojnog tima. Nakon što je projekat Meridian Pay doživeo uspeh u Crnoj Gori, proširen je i na teritoriju Republike Srbije u martu 2020. godine, gde je u potpunom je vlasništvu kompanije Meridian Tech d.o.o., registrovane u Republici Srbiji pod matičnim brojem 08724636. Trenutno, uplata depozita putem Meridian Pay-a moguća je na teritoriji Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Kako se koristi Meridian Pay? 
Uslov za uplatu depozita putem Meridian Pay-a je kreiranje naloga na zvaničnom website-u kladionice Meridian, meridianbet.rs. Nakon toga, registrovani igrač, na zvaničnoj stranici Meridian Pay-a – meridianpay.rs može pronaći lokaciju najbližu sebi u kojoj može izvršiti deponovanje novca na svoj keš račun. Prilikom same uplate, neophodno je da igrač kaže ID svoga naloga i željeni iznos, koji će se potom, u roku od nekoliko sekundi, naći na njegovom keš računu. Depozit uplaćen putem Meridian Pay-a može se koristiti za ceo online asortiman igara koje kladionica Meridian nudi –sportsko klađenje, slot igre, igre brojeva i trke konja i pasa.

Lokacije 
Uplate putem Meridian Pay-a igračima su dostupne na preko 30 lokacija širom Srbije u sledećim gradovima: Aranđelovac, Bor, Kruševac, Lapovo, Leskovac, Markovac, Negotin, Niš, Pančevo, Smederevo, Smederevska Palanka, Sremska Mitrovica, Trstenik, Velika Plana i Vrnjačka Banja. Tačan spisak lokacija sa adresama uplatnih mesta može se pronaći ovde.

Partnertstva 
U avgustu 2020. godine, kompanija Meridian Tech je stupila u saradnju sa Transaks grupom, platnom institucijom osnovanom 2015. godine i jednim od pionira u pružanju usluga plaćanja računa na teritoriji Republike Srbije. Ovim partnerstvom, kompanija Meridian Tech je omogućila je svojim igračima deponovanje novca u dodatnih 160 Meridian Pay uplatnih mesta rasprostranjenih u preko 80 gradova u širom Srbije.

Референце 

Коцкање